Епископ Евфи́мий (в миру Виктор Петрович Максименко; род. , Глухов, Сумская область, УССР, СССР) — епископ Русской православной церкви, епископ Усманский, викарий Липецкой епархии.

Биография 
Родился 30 апреля 1975 года в городе Глухове Сумской области Украины. Крещен в младенчестве.

В 1981—1990 годах обучался в средней школе № 4 города Глухова. В 1990 году поступил на фельдшерское отделение Глуховского медицинского училища, которое окончил в 1994 году.

В 1994—1996 годах обучался в Глуховском государственном педагогическом университете на факультете биологии. Одновременно с обучением нес послушание алтарника в Трёх-Анастасиевском кафедральном соборе города Глухова.

В 1996 году принят в число братии Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря.

5 января 1998 года наместником монастыря епископом Задонским Никоном пострижен в иночество с именем Евфимий в честь священномученика Евфимия, епископа Сардийского. 5 января 1999 года пострижен в мантию с сохранением того же имени.

6 мая 2000 года рукоположен в сан иеродиакона.

В 2000—2004 годах обучался в Воронежской духовной семинарии. 8 июля 2001 года митрополитом Воронежским и Липецким Мефодием рукоположен в сан иеромонаха.

В 2003 году назначен благочинным Задонского Рождество-Богородицкого монастыря, в 2004 году ― экономом. В 2004 году назначен председателем комиссии по канонизации святых Липецкой епархии. В 2008—2013 годах одновременно с послушанием эконома монастыря был настоятелем храма Архангела Михаила села Скорняково Задонского района Липецкой области.

В 2009 году возведен в сан игумена.

В 2011 году назначен благочинным по монастырям Липецкой епархии. По благословению правящего архиерея курирует вопросы строительства и реставрации храмов Липецкой епархии.

С марта 2016 году ― член епархиального суда Липецкой епархии.

Игумен Евфимий (Максименко) является также членом общественного совета при УМВД и Прокуратуры России по Липецкой области.

Архиерейство 
21 октября 2016 года решением Священного синода Русской православной церкви избран епископом Усманским, викарием Липецкой и Задонской епархии. 23 октября в Преображенском храме Липецка митрополитом митрополит Липецким и Задонским Никоном возведён в сан архимандрита.

1 декабря 2016 года состоялось наречение во епископа Усманского, викария Липецкой и Задонской епархии. Чин совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

25 декабря 2016 года в храме святителя Спиридона Тримифунтского в Нагатинском Затоне была совершена хиротония архимандрита Евфимия (Максименко) во епископа Усманского, викария Липецкой епархии. Хиротонию совершили патриарх Кирилл, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, митрополит Истринский Арсений, митрополит Липецкий и Задонский Никон, архиепископ Солнечногорский Сергий (Чашин), епископ Елецкий и Лебедянский Максим (Дмитриев), епископ Валуйский и Алексеевский Савва (Никифоров)

Примечания

Ссылки 
 Евфимий, епископ Усманский, викарий Липецкой епархии (Максименко Виктор Петрович). // Патриархия.Ru

Родившиеся в Глухове
Выпускники Воронежской духовной семинарии
Выпускники Московской духовной академии
Епископы Русской православной церкви